Zok steht für:
 Zok I, Ort in der Kommune Nkolafamba, Bezirk Méfou-et-Afamba, Region Centre, Kamerun
 Zok II, Ort in der Kommune Nkolafamba, Bezirk Méfou-et-Afamba, Region Centre, Kamerun

Zók steht für:
 Zók, Ort im Komitat Baranya, Region Südtransdanubien, Ungarn

Zok ist der Familienname folgender Personen:
 Gilles Zok (* 1954), französischer Wildwasserkanute
 René Zok (* 1967), deutscher Kommunalpolitiker

ZOK steht für:
 Zero Order Kinetics („Freisetzungskinetik 0. Ordnung“), Arzneiform mit verzögerter Wirkstoff-Freisetzung, siehe Retard

Abkürzung